Vriend
Gabberhouse, een bepaalde muziekstijl
Gabber (subcultuur), een bij de gabberhouse behorende subcultuur
Gabber (software), een opensource-chatprogramma voor XMPP
De bijnaam van Hamfast Gewissies, een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien
Gabber (nummer)